Semlja steht für:

 Nordinsel (Nowaja Semlja), eine der beiden Hauptinseln der russischen Inselgruppe Nowaja Semlja im Nordpolarmeer
 Nowaja Semlja, eine russische Doppelinsel, die westlich der innereurasischen Grenze im Nordpolarmeer liegt und zu Europa gezählt wird
 Südinsel (Nowaja Semlja), eine der beiden Hauptinseln der russischen Inselgruppe Nowaja Semlja im Nordpolarmeer